Paul Goldstein kan verwijzen naar:

 Paul Goldstein (hoogleraar) (1943), een Amerikaans hoogleraar in auteursrecht
 Paul Goldstein (tennisspeler) (1976), een Amerikaans voormalig tennisspeler